Raudsepa ist der Name folgender geographischer Objekte:

 ein Dorf der Landgemeinde Otepää im Kreis Valga, Estland
 ein Dorf der Landgemeinde Varstu im Kreis Võru, Estland
 ein Dorf der Landgemeinde Võru im Kreis Võru, Estland